Mongrel (englisch: Mischlingshund, Blendling) oder Mongrels steht für:
 Mongrel (Band), deutsche Punkband aus München
 Mongrel (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Robert A. Burns (1982)
 Mongrel (Webserver), Webserver für Ruby-basierende Webapplikationen
 ein Album der Band Bob Seger System (1970)
 ein Album der Band The Number Twelve Looks Like You (2007)
 Mongrels, Comedy-Fernsehserie des BBC Three (2010–2011)